Magnapinna — род глубоководных кальмаров из отряда Oegopsida. Обнаружены в Атлантическом, Индийском (к югу от Маврикия) и Тихом океанах на глубинах 1940 м, 2195 м, 2576 м и т. д.

Строение и образ жизни 
Длина тела с учётом рук достигает 12 метров, длина рук в 15—20 раз превосходит длину мантии. Большой плавник Magnapinna составляет до 90 % от длины мантии. Предполагается, что плавник является основным средством передвижения, водометом эти кальмары практически не пользуются.

Длинные руки кальмары используют для ловли донной добычи.

Исследования 

Первые части этих животных были обнаружены на Азорских островах ещё в 1907 году; затем в 1980-х годах были найдены виды в Атлантике и Тихом океане. В 1998 году были выделены в отдельный род и семейство. 11 ноября 2007 года один экземпляр был заснят на камеру около самой глубокой плавучей нефтяной платформы в мире на глубине около 2450 метров, эксплуатируемой компанией Shell Oil в Мексиканском заливе США.

Виды

Примечания

Ссылки 
 Магнапинна, глубоководный кальмар

Океанические кальмары
Моллюски Тихого океана
Моллюски Атлантического океана
Роды моллюсков